Пам'ятні книжки губерній — це узагальнений тип видання, які видавалися губернськими статистичними комітетами практично по всій території Російської імперії (у тому числі і в Україні) з кінця 30-х років XIX століття по 1917 рік, є довідково-бібліографічним джерелом про історію, культуру й мистецтва краю, побут його населення.

Започаткування 
Одне з перших визначень Пам'ятних книжок міститься у словнику Брокгауза й Ефрона: «рода адрес-календарей и справочных книг, в которых нередко содержатся и статьи по истории, географии, статистике, этнографии, флоре, фауне и пр., касающиеся данного края» наводиться в енциклопедичному словнику Брокгауза й Ефрона [1].

Історія Пам'ятних книжок бере свій початок у XVIII столітті.

У 1724 році була заснована Санкт-Петербурзька Академія наук, якій було надано виняткове право на видання довідників календарного типу. Уперше цим правом Академія наук скористалася в 1727 році, після чого академічні календарі виходили щорічно до 1869 року. З 1770 року вони стали називатися місяцесловами. У додатках до них іноді містилися наукові статті з астрономії, метеорології, фізики, географії, історії, статистичні огляди.

У календарі на 1755 рік уперше був опублікований «Реестр губерниям, провинциям и городам в Российской империи находящимся». Але в цілому довідкова частина академічних місяцесловів удосконалювалася досить повільно. Вони мали переважно просвітительське значення. Особливо так звані приватні місяцеслови, що видавалися Академією наук. Це були щорічні «Месяцесловы с наставлениями» на 1768—1785 роки, календарі та місяцеслови «історичні», «географічні», «історичні й географічні», що мають досить велике просвітительське значення завдяки невеликим публікаціям з різних галузей знань.

Видавала Академія й спеціальні календарі. Такі, приміром, як «Календарь на 1762 год с описанием почтовых станов в Российском государстве».

Санкт-Петербургська Академія наук ревно охороняла свій привілей на видання календарів. Хоча на початку XIX століття вони видавалися дуже невеликим накладом (не більше 16-17 тис. пр.) і розходилися на превелику силу. В окремих провінціях вони зовсім не продавалися, тому в деяких великих містах Російської імперії стали видавати свої календарі, що служили місцевим інтересам.

Указ від 19 грудня 1801 року став офіційним дозволом на видання провінційних календарів, які розцінювалися як «не політичні, адресні або астрономічні, але простонародні». У 1855 році привілей Академії наук було остаточно ослаблено дозволом воронезькому губернському правлінню, а потім і іншим, видання Пам'ятних книжок, що стали офіційними довідниками-щорічниками. З цього часу Пам'ятні книжки видавалися у всіх губерніях і областях європейської та азіатської частин післяреформеної Росії, за винятком Камчатської, аж до Жовтневої революції.

Однак повсюдно вони видавалися вкрай нерегулярно, з великими інтервалами. Херсонська губернія не стала виключенням.

Офіційні видання губернського правління

Труды Херсонского Губернского Статистического Комитета 
У деяких губерніях, а іноді й у межах однієї, Пам'ятні книжки видавалися під різними назвами. Найчастіше вони називалися календарями, довідковими книжками, адресами-календарями, працями статистичних комітетів і т. д. Але щоразу це були офіційні видання губернського правління.

Першим виданням місцевого статистичного комітету, що передувало появі Пам'ятних книжок, були «Труды Херсонского губернского статистического комитета» (Херсон, 1863),), які складаються із книги у двох частинах: Труды Херсонского Губернского Статистического Комитета. Кн.1. Ч.1. Материалы для географии и статистики Херсонской губернии. — Херсон: Херсон. Губ. Тип., 1863. — XXIV, 299, 199, II, II с., [1]л. табл.+ фото  «Вид части города Херсона».

Труды Херсонского Губернского Статистического Комитета. Кн.1. Ч.2. Губернский адрес — календарь и другие справочные сведения. — Херсон: Тип. Н.Ващенко, 1863. — 290, IVc., [1] л. табл.
До першої частини ввійшли історико-краєзнавчі й довідково-статистичні матеріали.

До другої частини увійшли «Губернский адрес-календарь и другие справочные сведения», а у додатку до нього — матеріали з історії: «Краткая биография Джона Говарда» і «Краткий очерк деятельности князя Григория Александровича Потемкина» А.Смирнова, «Описание памятников, находящихся в г. Херсоне» (Джону Говарду й фельдмаршалу князеві Потьомкіну-Таврійському).

Обидві частини «Трудов …» були видані окремо й різним накладом. «Материалы для географии и статистики Херсонской губернии» були розраховані на нечисленну категорію читачів, що займаються питаннями вивчення географії, економіки, історії краю, тоді як «Губернский адрес–календарь …» були затребувані в значно більшій мірі. Надалі Статистичний комітет відмовився від видання об'ємних, які дорого коштують, видань «Трудов …» і приступив до видання Пам'ятних книжок, значно скоротивши при цьому науковий відділ видання.

Пам'ятні книжки Херсонської губернії 
Усього в Херсонській губернії за пів століття було здійснено 8 видань Пам'ятних книжок. На сьогоднішній день вони стали бібліографічною рідкістю і лише у фонді Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара збереглися всі випуски книжок: Памятная книжка для Херсонской губернии, изданная Херсонским губернским статистическим комитетом на 1864 год. — Херсон: Тип. Херсон. Губерн. Правл., 1864. — 270с., 1л. табл.+ Прил.(17 с.)

Памятная книжка Херсонской губернии на 1866 год. — Херсон: Тип. Херсон. Губерн. Правл., 1865. — 124, 85 с., [3] л.

Памятная книжка Херсонской губернии на 1901 год /Херсон. Губерн. Правл. — Херсон: Тип. Херсон. Губерн. Правл., 1901. –XXXIX, 352, [34] с.

Памятная книжка Херсонской губернии на 1910 год /Херсон. Губерн. Правл. — Херсон: Тип. Херсон. Губерн. Правл., 1910. — 15, LV, 263, [40] с.: портр.

Памятная книжка Херсонской губернии на 1911 год /Херсон. Губерн. Правл.; Под ред. Советника губерн. Правл. А. А. Золотарева– Херсон: Тип. Херсон. Губерн. Правл,1911. — XLI1, 260, 341с., [1] л. табл.+План города Елисаветграда Херсонской губ. 1909 г.

Памятная книжка Херсонской губернии на 1912 год /Херсон. Губерн. Правл. — Херсон: Тип. Херсон. Губерн. Правл., 1912. — 5, XI, 220, 52, 13, 19, 20, [4] с.

Памятная книжка Херсонской губернии на 1913 год / Херсон. губерн. стат. ком. — Херсон: Губерн тип., 1913. –VIII, 478, 52, [16] с.

Памятная книжка Херсонской губернии на 1914 год /Херсон. губерн. стат. ком. — Херсон: Губерн. тип., 1914. –XXII, VII, III, VIII, 448, 43, 31, [48] с.

Пам'ятні книжки видавалися губернськими статистичними комітетами, губернськими правліннями або редакціями «Губернських відомостей».

Статистичні комітети складалися з голови і його помічника, почесних, неодмінних і дійсних членів і секретаря. Головою комітету був губернатор.

Неодмінними членами були начальники окремих частин місцевого управління: губернський предводитель дворянства, віце-губернатор, голова казенної палати, керуючий палатою державного майна, інспектор лікарняної управи, директор училищ, міський голова, представники від всіх духовних конфесій і відомства шляхів сполучення. До їхнього обов'язку входив контроль за своєчасним поданням статистичних даних по своїх відомствах.

Дійсні члени обиралися із числа місцевої інтелігенції. Вони були, як правило, авторами статей краєзнавчого змісту, що публікувалися в Пам'ятних книжках. У Херсоні це були: О. О. Шміт, О. Ф. Смирнов, О. П. Чирков, І. В. Середа, П. Є. Бефані та ін.

У більшості випадків Пам'ятні книжки виходили за редакцією секретарів статистичних комітетів. Їхні особисті якості й освітній рівень впливали на зміст видань. У тих випадках, коли секретарями комітетів були відомі краєзнавці або досвідчені статистики, Пам'ятні книжки були насичені матеріалами з історії, географії, економіки губернії — тим, що визначає цінність видання, як джерела для вивчення краю. Видання 1864 і 1866 р.р. були здійснені, коли секретарем комітету був В. М. Раєвський, в 1901 р. — В. І. Гошкевич. При Б. О. Потапові вийшли у світ Пам'ятні книжки на 1910 і 1911 роки (в 1911 році за редакцією радника губернського правління А. А. Золотарьова); при О. О. Барафі — видання на 1912, 1913, 1914 роки.
Пам'ятні книжки змінювалися в часі й у кожній губернії мали свої особливості, але в найбільш повному вигляді вони поєднують у собі риси адреси-календаря, адміністративного довідника, статистичного звіту чи огляду губернії та науково-краєзнавчого збірника.

Структура та зміст Пам'ятних книжок Херсонської губернії 
Адреса-календар був обов'язковою складовою частиною Пам'ятних книжок. Він містив у собі календарний час, опис Російського Імператорського Дому, список посадових осіб і урядових, станових і цивільних установ Херсонської губернії.

У календарній частині друкувалися астрометричні таблиці. Вони були складені за даними Миколаївської астрономічної обсерваторії.

У зв'язку з тим, що в етнічному відношенні губернія була багатонаціональною, у Пам'ятних книжках поряд із православними, друкувалися єврейські, католицькі, лютеранські, протестантські календарі.

Тут же містилася інформація про міські, церковні свята й урочисті дні.

У всіх виданнях Пам'ятних книжок (за винятком видань на 1864 і 1866 роки) подані описи Російського Імператорського Дому, відомості про склад державної Думи, Державної Ради, різних комітетів, управлінь, департаментів і канцелярій.

Адресна частина Пам'ятних книжок Херсонської губернії містить перелік всіх губернських і повітових урядових організацій та їхній особовий склад.

Перелік побудований відповідно до адміністративно-територіального поділу губернії.

Адміністративно-територіальний поділ Херсонської губернії

Херсон губернське й повітове місто

Херсонський повіт

Міста: Миколаїв (окреме градоначальство)

Херсон — губернський і повітовий

Посади: Богоявленськ, Покровськ, Березніговате, Висунськ, Воскресенськ, Калиновка.

Одеський повіт

Міста: Одеса (окреме градоначальство)

Маяки — заштатний

Овідіополь — заштатний

Очаків — заштатний (з передмістями Бейкуш і Кудюруба)

Єлисаветградський повіт

Міста: Єлисаветград — повітовий

Бобринець — заштатний

Вознесенськ — заштатний

Новомиргород — заштатний

Ольвіополь — заштатний

Посади (без посадських керувань): Ново–Архангельськ

Ново–Українка

Ананьєвський повіт

Міста: Ананьєв — повітовий, Березівка — заштатний

Тираспольський повіт

Міста: Тирасполь — повітовий

Григоріополь — заштатний

Дубоссари — заштатний

Олександрійський повіт

Міста: Олександрія — повітовий

Новогеоргієвськ — заштатний

Посади: Нова Прага

Усередині територіальних структурних одиниць відомості про установи й посадових осіб розміщені по міністерствах і відомствах. Відомості про посадових осіб отримувалися Губернським правлінням у офіційному порядку від урядових і цивільних установ.

Пам'ятні книжки Херсонської губернії виконували функції адміністративного довідника. У довідковому розділі книжок публікувалися обов'язкові постанови губернатора, уривки із законодавчих матеріалів і різного роду інструкцій.

Тут же містилися відомості про:

– адміністративно-територіальний поділ губернії, про розподіл її на дільниці судових та інших установ;

– поштові відділення й телеграфні станції губернії: місце їхнього знаходження, графіки роботи, правила пересилання кореспонденції, тарифи на поштові й телеграфні послуги.

– транспортну систему Херсонської губернії: розклад руху поїздів, пароплавів, гужового транспорту; чинні тарифи для пасажирів.

У деяких Пам'ятних книжках був виділений спеціальний розділ «Херсонский дорожник», у якому зібрана вся інформація про транспорт;

– фабрики й заводи губернії;

– медичні установи, ветеринарні пункти, аптеки;

– навчальні заклади, музеї, бібліотеки;

– діяльність страхових товариств на території губернії;

– ярмарки і торгові підприємства; — хресні ходи в губернії;

– друкарні, книжкові лавки, періодичні видання, видавані в губернії.

У деяких випусках Пам'ятних книжок був виділений «Юридичний відділ». Тут містилися юридичні консультації, матеріали з діловодства, про мита, податки, збори, опис різного роду мір (лінійних, маси), а так само монет, що використовувались в різних країнах і співвідношень між ними.

Матеріали, вміщені в «Медичному відділі» Пам'ятних книжок, сприяли санітарній просвіті народу.

Пам'ятні книжки також виконували роль статистичних довідників. У «Положении о губернских и областных статистических комитетах» було визначене їхнє основне завдання, що полягало «в исправном содержании административной статистики, а именно в установлении правильных способов собирания, по указаниям Центрального статистического комитета, точных сведений о количестве земель, народонаселения и производительных силах губернии; в проверке и обработке этих сведений» (Памятная книжка … на 1864 год. — Херсон, 1864. — С. 9–19).

Відомості оброблялися за великою і різноманітною програмою Центрального статистичного комітету під керівництвом секретаря губернського статистичного комітету. До роботи були залучені всі дійсні члени комітету. Статистичні матеріали були представлені у вигляді таблиць для центру; відомостей для додатка до звіту губернатора про стан довіреного йому управління; статистико-економічних оглядів Херсонської губернії.

Статистичні відомості збиралися з таких напрямів:

– демографічна статистика;

– сільськогосподарська статистика;

– статистика землеволодіння;

– судова (карна статистика);

– медична статистика;

– фабрично-заводська статистика;

– статистика народної освіти;

– статистика пожеж, їхніх причин і збитків;

– статистика доходів, витрат і недоїмок.

Статистичні матеріали публікувалися на сторінках «Губернських відомостей» і Пам'ятних книжок. На сьогоднішній день — це найцінніший матеріал для історичної економіко-географічної характеристики краю. Особливий інтерес являють собою «Обзоры Херсонской губернии за … год», опубліковані в Пам'ятних книжках за 1901 і 1910 роки, що мають вигляд історико-статистичних і географо-статистичних характеристик губернії.

У Пам'ятних книжках присутні елементи науково-краєзнавчого збірника. Про це свідчить наявність джерелознавчих, описових, науково-дослідницьких матеріалів.
Для них характерна наявність наукового відділу, у якому містилися статті й нариси з місцевої історії, етнографії, економіки і т. д. Статті складалися працівниками губернських статистичних комітетів. Згідно з «Положением о губернских и областных статистических комитетах» (1861 р.) їм ставилося в обов'язок «заботиться о составлении, по мере возможности, привлекая к тому содействие как своих членов, так и посторонних сведущих лиц, подробных описаний губерний и областей, равно как и частей их, а так же городов и почему–либо замечательных в губернии или области местностей в отношении топографическом, историческом, промышленном, торговом, сельскохозяйственном и проч. И об издании трудов этих в свет. Издание этих трудов может быть производимо печатанием соответственных статей в местных губернских ведомостях, составлением и печатанием Памятных книжек….» [2].

Інколи краєзнавчі матеріали виділялися в окремі збірники, які видавалися як додаток або доповнення до Пам'ятних книжок. Однак, за змістом і якістю виконання Пам'ятні книжки досить нерівноцінні: у деяких губерніях статистичні комітети під цією назвою видавали лише адреси-календарі з додаванням довідково-статистичних відомостей. До їхнього числа відносяться й Пам'ятні книжки Херсонської губернії.

Винятково цінним для істориків є рекламний відділ Пам'ятних книжок. Якщо статистичні дані, опубліковані в Пам'ятних книжках, мають потребу в критичній оцінці і порівнянні з іншими джерелами, то рекламні оголошення — це інформація «з перших рук». Основні соціальні сфери херсонської реклами кінця XIX– початку XX століття — економіка (виробництво, торгівля, фінанси), транспорт, побутові послуги, освіта.

Пам'ятні книжки були престижним офіційним виданням, тому рекламодавці охоче розміщали в них інформацію про свої товари й послуги. Серед них: механічний чавуно-ливарний і суднобудівний заводи Вадона, заводи Гуревича, лісопильний завод Рабиновича; магазини (Памбека, Шаха, Заранкіна, Пташникова та ін.); готелі («Гранд-отель», «Петербургская»); музичне училище, банки і т. д.

Інформація подавалася у вигляді оголошень, розміщених у рекламних блоках. Естетиці оформлення блоків приділялася велика увага: розміри літер, малюнки, шрифти, рамки з хитромудрих фігур і орнаментів — усе було підлегле комерційним інтересам рекламодавця. Іноді використовувалися елементи фірмової символіки.
Тексти оголошень мали характер довідкової ділової інформації, типової для жанру рекламного оголошення. Елементи розвиненої реклами, для якої характерні концентрована оціненість і наполеглива апеляція до потенційних покупців, ледь простежуються в оголошеннях «Памятних книжек Херсонской губернии …».

Таким чином, Пам'ятні книжки є комплексним першоджерелом для історико-краєзнавчих досліджень нашого краю. Їхня цінність полягає в тім, що вони дозволяють у всіх подробицях відтворити картину повсякденного життя губернії; одержати з перших рук, не спотворені пізнішими поправками, відомості про склад та заняття жителів, стан природи, економіки, культури, побуту, проаналізувати події, що відбувалися в Херсонській губернії протягом 50 років.

Джерела 
 https://lib.kherson.ua/pam_knigi.htm